Agrião é o nome genérico, vulgar, de várias plantas:
 Nasturtium officinale, o agrião
 Lepidium sativum, também designado de mastruço;

Outras espécies e designações
 Agrião-bravo - Cardamine amara (pode referir-se também a uma variedade de agrião-do-pará)
 Agrião-da-terra ou erva-de-santa-bárbara - nome vulgar das espécies Barbarea verna e Barbarea vulgaris
 Agrião-da-ilha-de-frança - o mesmo que agrião-do-pará 
 Agrião-de-jardim - Lepidium sativum
 Agrião-do-brasil - ver agrião-do-pará
 Agrião-do-brejo - nome vulgar das espécies Rorippa bonariensis, Rorippa silvestris  e Elicta erecta
 Agrião-do-méxico ou capuchinha - Tropaeolum majus
 Agrião-do-pântano - Rorippa palustris
 Agrião-do-pará - Acmella oleracea
 Agrião-do-peru - ver agrião-do-méxico
 Agrião-dos-jardins - ver agrião-rinchão ou agrião-da-terra
 Agrião-dos-prados - Cardamine pratensis
 Agrião-falso - ver agrião-bravo

 Agrião-menor - Cardamine hirsuta
 Agrião-mouro - Lepidum sativum
 Agrião-rinchão - Barbarea verna

Desambiguação